Trump Tower – wieżowiec w Nowym Jorku, w USA
 Trump Tower Manila – wieżowiec w Manili, na Filipinach
 Trump Tower Punta del Este – wieżowiec w Punta del Este, w Urugwaju
 Trump Towers Istanbul – wieżowiec w Stambule, w Turcji
 Trump Towers Pune – wieżowiec w Pune, w Indiach
 Trump Towers (Sunny Isles Beach) – wieżowiec w Sunny Isles Beach, na Florydzie, w USA
 Trump International Hotel Las Vegas – wieżowiec w Paradise, w Nevadzie, w USA
 Trump International Hotel and Tower (Chicago) – wieżowiec w Chicago, w Illinois, w USA
 Trump International Hotel and Tower (Honolulu) – wieżowiec w Honolulu, na Hawajach, w USA
 Trump International Hotel and Tower (Nowy Jork) – wieżowiec w Nowym Jorku, w USA
 Trump International Hotel and Tower (Vancouver) – wieżowiec w Vancouver, w Kanadzie
 Trump Parc Stamford – wieżowiec w Stamford, w Connecticut, w USA
 Trump Park Avenue – wieżowiec w Nowym Jorku, w USA
 Trump World Tower – wieżowiec w Nowym Jorku, w USA